Expo 1985 – esposizione specializzata svoltasi a Tsukuba in Giappone nel 1985
 Expo 1985 – esposizione specializzata svoltasi a Plovdiv in Bulgaria nel 1985